Біхор:

 Біхор (гори), Біхар — гори Румунії
 Біхор (повіт) — жудець Румунії
 Біхор (Чорногорія)
 Біхар — штат Індії